Hierba de la culebra puede referirse a:
El nombre común de la planta Acanthus mollis.
El nombre común de la planta Asclepias curassavica.
El nombre común de la planta Helleborus foetidus.
El nombre común de la planta Dracunculus canariensisEl nombre común de la planta Dracunculus vulgaris''.